Es gibt verschiedene Chinesische Richtschwerter:

 Chinesisches Richtschwert (kurzes Heft)
 Chinesisches Richtschwert (langes Heft)